Gheorghe David se poate referi la:
 Gheorghe David (disident) 
 Gheorghe David

Nume de familie românești